

Особи 
 Етторе Ф'єрамоска — італійський кондотьєр (1476—1515)

Кораблі 
 Етторе Ф'єрамоска — бронепалубний крейсер ВМС Італії типу «Етна». На службі протягом 1889—1909 років
 Етторе Ф'єрамоска — підводний човен ВМС Італії. На службі протягом 1931—1946 років

Мистецтво 
 Етторе Ф'єрамоска — роман 1833 року письменника Массімо Д'Азельйо
 Етторе Ф'єрамоска — короткометражний німий фільм 1909 року режисера Ернесто Марія Паскуалі ()
 Етторе Ф'єрамоска — німий фільм 1915 року режисерів Доменіко Гаудо () та Умберто Парадізі ()
 Етторе Ф'єрамоска — фільм 1938 року режисера Алессандро Блазетті